.mail — общий домен верхнего уровня, не утвержденный ICANN. Был предложен проектом Spamhaus в 2004 году. 

Его цель — дать возможность ответственным получателям сообщений надежно и эффективно идентифицировать и принимать почтовые потоки, свободные от спама.

Основные функции 
.mail будет уменьшать проблему спама, поддерживая список доменов, аутентифицированных как не принадлежащих известным спамерам, и предоставляя проверенную контактную информацию. ДВУ будет содержать фактические имена хостов серверов, используемых для отправки почты. Домен  может быть зарегистрирован только стороной, которая уже владеет им в другом ДВУ, который работает не менее шести месяцев, а также чья информация WHOIS была проверена на точность.

Структура 
Структура домена .mail состоит из существующих доменных имен с добавленным новым ДВУ, например: example.net.mail, связанный с example.net. В отличие от других доменов, он не будет полностью контролироваться регистратором, а будет передаваться на общедоступный сервер, на котором можно будет увидеть статус и контактную информацию домена.

Жалобы. .mail перейдет в организацию, которая отслеживает жалобы на спам и отменяет имена, зарегистрированные для спамеров.

Соображения безопасности 
В случае одобрения, .mail, скорее всего, подвергнется атакам со стороны спамеров. Защитники заявляют, что они воспользуются существующим обширным опытом Spamhaus, VeriSign и eNom для решения этой проблемы.

mail
Страницы с непроверенными переводами